Санта-Мария-дель-Кампо-Рус ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 93,51 км². Население — 706 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки